Йозеф Сикора — український, російський і чеський астроном, геодезист, сейсмолог, полярний дослідник.
 Міхал Сикора — чеський хокеїст.
 Петр Сикора (1976) — чеський хокеїст, нападник.
 Петр Сикора (1978) — чеський хокеїст, нападник.
 Стейсі Сикора — американська волейболістка.

Чеські прізвища